Такмичење у бацању копља у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2007. у Осаки одржано је 19. и 31. августа  на стадиону Нагаји.

Титулу освојену на 2005. у Хелсинкију није бранила Ослеидис Менендез са Кубе.

Коментар такмичења 
Коначна борба за златну медаљу одвијала се између другопласиране са Светског првенства 2005. са најбољим резултато у сезони 2007. Кристине Обергфел из Немачке и другопласиране на светској ранг листи ове године Барборе Шпотакове из Чешке. Шпотакова је два пута побољшала свој лични и чешки национални рекорд (који је тренутно држала) у првом бацању на 66,40 м а осигурала златну медаљу са својим трећим бацањем 67,07 м, испред Обергфел који је постигла 66,46 м у шестом бацању. И Шпотакова и Обергфел имале су солидну серију, бацивши свих 6 пута преко 60 м. Бронзану медаљу освојила је Штефи Неријус четвртим бацањем од 64,42 м када је превазишла Николу Брејхову 63,73 м.

Земље учеснице 
Учествовала је 33 бацачица копља из 25 земаља.

Рекорди пре почетка Светског првенства 2007. 
28. август 2007.

Најбољи резултати у 2007. години 
Десет најбољих атлетичарки сезоне у бацању копља пре првенства (28. август 2007), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2007.

Сатница 
Сатница је по јапанском времену (UTC+9)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Норма за улазак у финале је износила 61,00 м (КВ), Норму је испунило 7 такмчиарки, а осталих 5 у финале се пласирало на основу постигнутог резултата (кв),

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Види још 
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — бацање копља

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2007. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном